Фінал Кубка Футбольної ліги 2004 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2003—2004, 44-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 29 лютого 2004 року на стадіоні «Мілленіум», зіграли «Болтон Вондерерз» та «Мідлсбро».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

2004
2004 у футболі
Спорт у Кардіффі
Лютий 2004
2004 в англійському спорті